Altmar ist der Name folgender Personen:
 Altmar (Artois) († 907/923), Graf von Arras, Abt von Saint-Médard und Saint-Vaast

Altmar ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Altmar (Illinois), im LaSalle County
 Altmar (New York), im Oswego County